Воево́да ки́евский — должностное лицо Великого княжества Литовского (1471—1569) и Речи Посполитой (1569—1793). Киевское воеводство посылало трёх сенаторов на вальный сейм. Ими были: воевода, каштелян и епископ киевские.

Литература 
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386—1795. — Kraków, 1885. — S. 18—21.

!